Filips van Marnix van Sint-Aldegonde
Marnix van St. Aldegonde (schip, 1930)